Neognathophausia är ett släkte av kräftdjur. Neognathophausia ingår i familjen Lophogastridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Storkräftor
Neognathophausia